Лучано Д’Альфонсо (; род. 13 декабря 1965, Леттоманоппелло) — итальянский политик. Президент региона Абруцци (2014—2018).

Биография 
В 1999 году окончил  Терамо, где изучал политологию, в 2004 году получил высшее философское образование в  имени Габриэле Д’Аннунцио в Кьети и Пескаре, а в 2019 году вновь в Терамо — юридическое со специализацией в уголовном праве и процессе, после чего заявил о намерении учиться до 60 лет и освоить к этому возрасту также архитектуру и теологию.

С 1995 по 1999 год — председатель администрации провинции Пескара.

В 2000 году избран депутатом регионального совета Абруццо от Итальянской народной партии.

В 2003 году избран мэром Пескары, в апреле 2008 года переизбран, но 5 января 2009 года ушёл в отставку (15 декабря 2008 года в рамках расследования по подозрению во взяточничестве отправлен под домашний арест).

11 марта 2013 года Д’Альфонсо и ещё 17 обвиняемых были полностью оправданы за отсутствием события преступления, а 30 марта 2015 года апелляционный суд подтвердил этот приговор (за эти годы расследование получило в прессе наименование Housework — домашняя работа).

3 февраля 2014 года оправдан по делу о коррупции времён пребывания в должности мэра Пескары, прозванному журналистами «Калигула».

26 мая 2014 года во главе левоцентристской коалиции (кроме Демократической партии, в неё входили Левые Экология Свобода, Италия ценностей, Социалистическая партия,  и местные гражданские списки) победил на выборах губернатора Абруццо действующего губернатора, представителя партии «Вперёд, Италия» Джованни Кьоди, набрав чуть менее половины голосов и обойдя соперника на 18 %.

В феврале 2017 года стал фигурантом двух расследований прокуратуры по фактам нарушений при финансировании восстановительных работ после землетрясения 2009 года в Л’Акуиле.

16 мая 2018 года полностью оправдан апелляционным судом Л’Акуилы по делу о мошенничестве и даче ложных показаний при работах на  (Маре-Монти), относящемуся к периоду нахождения Д’Альфонсо во главе администрации провинции Пескара.

9 августа 2018 года после долгих юридических дискуссий объявил об отставке с должности губернатора Абруццо ввиду избрания в марте 2018 года в Сенат Италии и невозможности совмещения этих постов.

3 декабря 2019 года отправлены в архив 22 дела, возбуждённых против должностных лиц (включая губернатора Абруццо — Д’Альфонсо) после схода 18 января 2017 года , повлёкшего гибель 29 человек.

30 июля 2020 года избран председателем Финансовой комиссии Сената.

Награды 
 Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2 июня 2005 года, награждён по инициативе правительства Италии).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Члены Христианско-демократической партии (Италия)
Члены Итальянской народной партии (1994)
Члены партии «Маргаритка: Демократия — это свобода»
Члены Демократической партии (Италия)
Мэры городов Италии
Сенаторы Итальянской Республики
Губернаторы Абруццо